

Surnom 
 Diables bleus
 
 
 Diables verts

Film 
 
 Les Diables au soleil
 Les Trois Diables rouges
 Les Quatre Diables
 La Charge des diables

Littérature 
 Les 500 diables, féerie en 3 actes de Dumanoir et Adolphe d'Ennery, 1854

Voir aussi